Alar del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alar del Rey (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Alar del Rey (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar